Hlavice se užívá ve více významech:

významné zakončení nějakého objektu
 Hlavice (architektura)
 Hlavice (kost)
 Hlavice (jílec) – zakončení jílce chladných zbraní
 Bojová hlavice
 Jaderná hlavice
 Termostatická hlavice
 nástrčná hlavice (nástrčkový klíč)

název obce
 Hlavice (okres Liberec)

fotbalový klub
 SK Hlavice

Související články 
 Hlava
 Hlávka
 Hlavica

Externí odkazy